Газифика́ция — многозначный термин:
 Газификация — преобразование органической части твёрдого или жидкого топлива в горючие газы при высокотемпературном (1000—2000 °C) нагреве с окислителем. 
 Под газификацией понимают также создание разветвлённый системы газопроводов для снабжения конечных потребителей газообразным топливом (природным газом) — по аналогии с электрификацией. Деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса.

Ссылки 

 Путин считает темпы газификации в России недостаточными // 27.08.2018
Термины и определения в сфере газоснабжения и газификации // 31.10.2020